Jaçanã, uma ave.

Localidades

Brasil
Jaçanã, município do estado do Rio Grande do Norte;
Jaçanã, distrito do município de São Paulo.

Desambiguação